

Palmarès
Giochi asiatici
Giacarta 2018: bronzo nei 70 kg.

Campionati asiatici
Bangkok 2013: bronzo nei 70 kg;
Kuwait 2015: bronzo nei 70 kg;
Tashkent 2016: bronzo nei 70 kg.

Campionati asiatico-pacifici
Fujairah 2019: argento nei 70 kg.

Campionati asiatici juniores
Bangkok 2010: argento nei 63 kg;
Beirut 2011: oro nei 70kg.

Campionati mondiali cadetti
Budapest 2009: argento nei 63 kg.

Vittorie nel circuito IJF

Altri progetti

Collegamenti esterni